Koff kan avse:

 Koff (ölmärke) – ett finskt ölmärke
 Koff (fartyg) – en fartygstyp